Alien Shooter 2 (название на Западе — Alien Shooter: Vengeance) — компьютерная игра, аркада с элементами ролевой игры, разработанная компанией Sigma Team. Русскоязычная версия игры выпущена в сентябре 2006 года, англоязычная — в феврале 2007 года. Является продолжением популярной игры Alien Shooter, которая увидела свет в 2003.

Сюжет 
Наёмнику приходит предложение расследовать инцидент, произошедший в одном из исследовательских центров корпорации Магма.

Alien Shooter 2: Золотое издание 
Летом 2007 года выпущена версия под названием Alien Shooter 2. Золотое издание (Gold Edition). Она была выпущена на одном DVD, в отличие от оригинальной версии, которая выпускалась на двух CD. Золотое издание содержит в себе патч до версии 1.1, не имеет защиты от копирования StarForce и работает без диска. Помимо Alien Shooter 2 в качестве бонуса на диске есть первая часть игры Alien Shooter с обоими дополнениями Alien Shooter: Fight for Life и Alien Shooter: The Experiment.

Alien Shooter 2: Перезагрузка 
Осенью 2008 года вышла Alien Shooter 2 — Перезагрузка (название на Западе — Alien Shooter 2 — Reloaded) — версия игры, сделанная специально для продажи через интернет по shareware-схеме, вследствие чего её дистрибутив отличается сравнительно небольшим размером (около 480 Мб). Размер был уменьшен за счет удаления из игры файлов озвучивания (оставлены только субтитры). В этой версии упрощена RPG-система (убраны скиллы оружия), изменено количество ячеек для имплантатов, добавлено два новых уровня (7-й и 8-й по счёту), добавлен режим GunStand, который, по словам разработчиков, они тщательно балансировали и оттачивали .

Ссылки 
 Официальный сайт компании разработчика
 Alien-Shooter.ru
 Рецензия от AG.ru
 Рецензия журнала «Лучшие компьютерные игры»
 Место в «Лучшей игре года» на AG.ru
 Лучшие игры по мнению Gameslife.ru
 Документация по разработке модификаций для Alien Shooter 2

Компьютерные игры 2006 года
Аркады
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в России
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Steam-игры
Компьютерные игры, изданные 1С